Андрей Михайлович — имя нескольких людей:

 Андрей Михайлович (умер после 1300) — наместник Смоленского княжества в 1284, князь вяземский в 1300, сын великого князя смоленского Михаила Ростиславича.
 Андрей (Сапеляк) (до принятия сана — Андрей Михайлович) (1919—2017) — епископ.